Mira Kuisma (née le  à Kuopio) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace qui évoluait en ligue élite féminine en tant que gardienne de but. Elle a remporté une médaille de bronze olympique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2002-2003|| KalPa Kuopio || I-divisioona (W)  || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||5 || || ||5,45 ||87,6 || ||
|-
| 2003-2004|| KalPa Kuopio  || I-divisioona (W) || 7 || || || 4|| 90,9|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu || SM-Sarja||10 || || || 3,35|| 91,5|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja||19 || || || 2,17|| 93,5|| || || 10|| || || 2,28|| 92,8|| || 
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja||19 || || || 2,72|| 91,6|| || || 10|| || || 2,90|| 92|| || 
|-
| 2007-2008|| Kärpät Oulu || SM-Sarja ||16 || || || 2,87|| 91,7|| || || 6|| || || 2,57|| 92,7|| || 
|-
| 2008-2009|| Kärpät Oulu || SM-Sarja ||24 || || || 2,53|| 93,1|| || || 5|| || || 3,47|| 90,7|| || 
|-
| 2009-2010|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja||13 || || || 2,67|| 93,4|| || || 5|| || || 3,38|| 94,2|| || 
|-
| 2009-2010|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja||6 || || || 7|| 85,3|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Kärpät Oulu || SM-Sarja||1 || || || 4,55|| 92,7|| || || 0|| || || || || || 
|-
|colspan="17"|
|-
| 2015-2016|| Kärpät Oulu || SM-Sarja||0 || || || || || || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|colspan="17"|
|-
| 2018-2019|| Kärpät Oulu || SM-Sarja||0 || || || || || || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2009 ||align="left"||| align="left" | Championnat du monde || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2010 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left" |  Médaille de bronze

Références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Kuopio
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Gardienne de but de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010